Le terme étouffement peut désigner :
 étouffement, une situation d'obstruction des voies aériennes ;
 étouffement (guitare),  une technique pour étouffer le son d'une note à la guitare.